Тане:

 Тане — в мифологии полинезийского народа маори бог лесов и птиц.
 Тане — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.